Evgenija Nikolaevna Figner – rivoluzionaria russo
 Lidija Nikolaevna Figner – rivoluzionaria russa
 Nikolaj Figner – tenore russo, fratello di Vera
 Ol'ga Nikolaevna Figner – rivoluzionaria russa
 Vera Nikolaevna Figner – rivoluzionaria russa

Altro
 Villa Figner – palazzo di Rio de Janeiro